Шелом, может означать:
 Шело́м — военный доспех, кроющий голову, ныне каска, у некоторых разновидность шлема.
 Шелом — личное имя еврейского происхождения.

 Фамилия
 Исаак бен Шеломо (1751—1826) — караимский учёный, поэт, философ и богослов, филолог, ориенталист, астроном, врач, гахам и меламед крымских караимов.

См. также 
 Шалом
 Шолом
 Шеломово
 Шоломово
 Шеломец